Республиканская Футбольная Группа «А» 1986/1987 () — 63-й чемпионат Болгарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чемпионат Болгарии на rsssf.com

1986/1987
Болгария
Болгария
Спорт в Болгарии в 1986 году
Спорт в Болгарии в 1987 году